The Chiffons (Шиффо́нз) — американская гёрл-группа, образованная в Бронксе, город Нью-Йорк, в 1960 году.

В 2005 году была принята в Зал славы вокальных групп.

Дискография 
 См. «The Chiffons § Discography (as the Four Pennies)» и «The Chiffons § Discography (as the Chiffons)» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 

 
 The Chiffons  на сайте AllMusic
 The Chiffons на сайте Зала славы вокальных групп
 История The Chiffons  на сайте History of Rock

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1960 году
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Гёрл-группы США
Поп-группы США
Вокальные группы США